Бука — російська компанія, виробник та дистриб'ютор відеоігор.
 Бука — невелика мечеть, що знаходилась у міському квартал.
 Бука Ігор Сергійович — український футболіст.
 Бука Сука Дімка (йоруба Buka Suka Dimka; страчений 16 травня 1976) — підполковник армії Нігерії.

 Бука — місто в Ташкентській області Узбекистану.
 Бука — місто в Папуа Новій Гвінеї, Автономний регіон Бугенвіль.
 Бука — острів в Тихому океані, в архіпелазі Соломонові острови.